Jan Jabłońsi (1868–1930) – inżynier technolog
 Jan Jabłoński (1913–1993) – żołnierz Batalionów Chłopskich, działacz ludowy
 Jan Jabłoński (1919–1999) – działacz komunistyczny, poseł na Sejm w kadencji 1952–1956, I sekretarz KW PZPR w Szczecinie i Białymstoku
 Jan Jabłoński – pilot, absolwent Szkoły Orląt